Ива́н Не́стеров:
 
 Нестеров, Иван Михайлович (1912—1974) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1966).
 Нестеров, Иван Михайлович (1926—2002) — советский и российский кларнетист, профессор.
 Нестеров, Иван Наумович (1914—1996) — командир миномётной роты 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, капитан, Герой Советского Союза.
 Нестеров, Иван Нестерович (1921—1943) — орудийный наводчик, Герой Советского Союза.
 Нестеров, Иван Петрович (1886—1960) — эсер, член Учредительного собрания и Комуча.
 Нестеров, Иван Серафимович (1907—1954) — челюскинец, инженер-генерал-директор морского флота 3-го ранга.
 Нестеров, Иван Фирсович (1904—1989) — Герой Советского Союза.